Буртин — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Буртин, Жак (род. 1955) — французский композитор, исполнитель на электронных инструментах и кинорежиссёр.
 Буртин, Уилл (1908—1972) — немецкий и американский графический дизайнер.
 Буртин, Юрий Григорьевич (1932—2000) — советский и российский литературный критик, публицист и историк, диссидент.

Топоним 
 Буртин — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины.